

Geografia
 Corella, municipalità delle Filippine nella Provincia di Bohol
 Corella, comune della Spagna nella Provincia della Navarra
 Corella, frazione del comune italiano di Dicomano in Provincia di Firenze
 New Corella, municipalità delle Filippine nella Provincia di Davao del Norte

Zoologia
 Corella, nome comune di alcune specie di pappagallo del genere Cacatua della famiglia Cacatuidae